Charles Vandenhove (1927), Belgisch architect 
 Ludwig Vandenhove (1959), Belgisch politicus

Zie ook 
 Van den Hove